Мой любимый враг (также известен как «Мой лучший враг — Клаус Кински»)
  — чилийско-аргентинско-испанский фильм-драма, режиссёр Алекс Боуэн
  — итальянская комедия, режиссёр Карло Вердоне
 Мой лучший враг (фильм, 2009) — корейский фильм-драма, режиссёр Ли Юнг-Ки
  — датский фильм-драма
 Мой лучший враг (фильм, 2011) — австрийско-люксембургский приключенческий фильм